Сербы в Великобритании (, ) или Британские сербы () — сербы, проживающие на территории Великобритании. Согласно переписи населения 2001 года, в стране проживало 31 244 человека из Сербии и Черногории. Сербский совет в Великобритании утверждает, что в стране проживают около 70 000 этнических сербов. Исторически крупная сербская община сложилась в Галифаксе, где после Второй мировой войны оказалось множество югославских монархистов, бежавших от режима Тито. Также в стране находится большое количество сербских церквей, в том числе в таких городах как Лондон и Бирмингем.

Известные британцы сербского происхождения:
 Алекс Богданович, теннисист.
 Джон Лукич, футболист.
 Милан Мандарич, бизнесмен.
 Стив Огризович, футболист.
 Мэл, Майк и Шон Пейичи, футболисты.
 Пит Вучкович, музыкальный исполнитель.
 Ненад Петрович, писатель.

См. также 
 Британско-сербские отношения
 Британско-Скандинавская епархия

Примечания

Ссылки 
 Сербский совет Великобритании

Сербы в Великобритании